Делла Вольпе:

 Иван Фрязин — Джан Батиста делла Вольпе, дипломат и авантюрист на русской службе в XVI веке.
 Делла Вольпе, Гальвано — итальянский философ-марксист.
 Вольпе, Франческо Салезио делла — итальянский куриальный кардинал.